Стефан Клавердаль (, 7 марта 1975, Стокгольм) — шведский композитор.

Биография 
Окончил Академию музыки в Мальмё (2003), специалист по вокальной и электронной музыке. Сотрудничает с представителями других искусств (балет, кино). Произведения композитора активно исполняют в различных странах мира.

Избранные сочинения 
 Беседы для электроакустики (2003)
 Иуда, оратория для рассказчика, тенора, баритона, смешанного хора, органа и компьютера (2003-2004)
 Песни безумия, экспериментальная мини-опера (2004-2008)
 Страсть Эвридики для скрипки, фортепиано и электроники (2005)
 Образ человеческий для одноименного фильма-балета Клары Элениус (2005)
 Bonorum Summum Omnium для сопрано, компьютера и оркестра (2007)
 Святое семейство для струнного квартета и компьютера (2007-2008)
 Живая вода для детского и смешанного хора, перкуссии, органа и компьютера (2009)
 Один из семи ангелов для бас-кларнета и компьютера (2010)

Педагогическая деятельность 
Преподает в alma mater и в Художественной академии Мальмё.

Признание 
Первая премия на Международном конкурсе электроакустической музыки в Бурже (2006, 2008). В 2008 Церковь Швеции заказала композитору ораторию на тему крещения, он написал её на стихи Кристины Фалькенланд (Живая вода, 2009).

Ссылки 
 

Персоналии по алфавиту
Академические музыканты Швеции
Композиторы Швеции
Родившиеся в 1975 году
Родившиеся в Стокгольме
Оперные композиторы